

Kansas 
Lincoln Township

Missouri 
Lincoln Township nella contea di Andrew
Lincoln Township nella contea di Atchison